Wegman ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Wegman, US-amerikanischer Statistiker
 Froukje Wegman (* 1979), niederländische Ruderin
 Ita Wegman (1876–1943), niederländische Ärztin und Mitbegründerin der anthroposophischen Medizin
 Mark N. Wegman, US-amerikanischer Informatiker
 William Wegman (* 1943), US-amerikanischer Fotograf

Siehe auch:
 Wegmann